14-й Чемпионат Европы по хоккею с шайбой под эгидой ЛИХГ проходил с 30 января по 3 февраля 1929 года в Будапеште (Венгрия). Первоначально предполагалось участие девяти сборных в чемпионате, но сборная Финляндии в итоге не выступила на этом турнире. В связи с этим австрийцы предлагали изменить формат чемпионата, но это предложение было отклонено. Соревнование проходило по той же схеме что и в 1926 году. Все команды разделены на три группы, первое место в каждой группе автоматически выходит в полуфинал, а между вторыми местами проходит дополнительный круг игр и в нём выявляется четвёртый участник полуфинала. Впервые на чемпионатах Европы проводился матч за третье место. Также в первый раз турнир проводился в три периода.

Сборная Чехословакии стала чемпионом и завоевала свой третий титул, одолев в финале сборную Польши в со счётом 2:1. Матч оказался очень упорным: решающую шайбу хоккеист сборной Чехословакии Вольфганг Доразил забросил лишь на 77-й минуте. Бронзовую медаль выиграла сборная Австрии, победившая в матче за третье место сборную Италии — 4:2. Лучшим бомбардиром чемпионата стал австриец Ульрих Ледерер, забивший 6 голов.

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+1).

Группа B 

Время местное (UTC+1).

Группа C 

Время местное (UTC+1).

Утешительный раунд 

Время местное (UTC+1).

Плей-офф

Полуфинал 
Время местное (UTC+1).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+1).

Финал 
Время местное (UTC+1).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Январь 1929 года
Февраль 1929 года
Спорт в Венгрии в 1929 году
1929
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Венгрии
Чемпионаты Европы в 1929 году
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Чемпионаты Европы в Венгрии